Оренбу́ргская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Оренбургская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 В Казани:
 Оренбургская улица — прежнее (в середине XX века) название Ипподромной улицы в историческом районе Суконная слобода.
 1-я Оренбургская улица — прежнее название улицы Шаляпина в историческом районе Суконная слобода.
 2-я Оренбургская улица — прежнее (до середины XX века) название Ипподромной улицы.
 Оренбургский проезд — улица в Приволжском районе Казани.
 Оренбургский тракт — улица в Приволжском районе Казани.
 Оренбургская улица — улица в Москве.
 Оренбургская улица — улица в Новосибирске.
 Оренбургская улица — улица в Оренбурге.
 Оренбургская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Оренбургская улица — улица в Стерлитамаке.
 Оренбургская улица — улица в Тамбове.
 Оренбургская улица — улица в Томске.
 Оренбургская улица — улица в Тюмени.

Украина 
 Оренбургская улица — улица в Днепре.
 Оренбургская улица — улица в Харькове.